O Torneio Grand Swiss da FIDE de 2021 foi um torneio de xadrez que faz parte do ciclo de qualificação para o Campeonato Mundial de Xadrez 2022. Foi um torneio do sistema suíço de 11 rodadas, com 108 jogadores competindo, de 25 de outubro a 8 de novembro de 2021 em Riga , Letônia, em paralelo com o Grande Torneio Suíço Feminino da FIDE 2021. Os torneios foram realizados enquanto a Letônia estava em um bloqueio do COVID-19, o que levou a várias jogadoras a desistirem antes do início do torneio. O torneio foi vencido por Alireza Firouzja. Os dois primeiros colocados, Firouzja e Fabiano Caruana, se classificaram para o Torneio de Candidatos 2022.[a] O restante dos oito primeiros, Grigoriy Oparin, Yu Yangyi, Vincent Keymer, Maxime Vachier-Lagrave, Alexandr Predke e Alexei Shirov, se classificaram para o Grande Prêmio FIDE 2022.

Formato 
O torneio foi jogado como um torneio do sistema suíço de 11 rodadas.

Desempates 
Para os jogadores que terminarem com a mesma pontuação, a posição final é determinada pelos seguintes desempates, na ordem:[1][2]

Método Buchholz Cut 1 — "a soma das pontuações de cada um dos adversários de um jogador", mas "reduzida pela pontuação mais baixa dos adversários";

método Buchholz — "a soma das pontuações de cada um dos adversários de um jogador";

Pontuação Sonneborn–Berger — "a soma das pontuações dos adversários que um jogador derrotou (incluindo vitórias por desistência) e metade das pontuações dos jogadores com quem ele empatou";

Os resultados de jogos individuais entre jogadores empatados;

Sorteio de lotes.

Esta é uma mudança em relação ao torneio de 2019, no qual a classificação média do oponente (excluindo o oponente com classificação mais baixa) foi usada como o primeiro desempate.

Local e programação 
O torneio estava originalmente programado para acontecer de 27 de outubro a 7 de novembro de 2021 na Ilha de Man.[3] No entanto, devido a complicações decorrentes da pandemia de COVID-19 no Reino Unido, a FIDE anunciou que mudaria o local. Suas preocupações declaradas eram que muitos participantes teriam que se auto-isolar sob as regras de quarentena de viagens COVID-19 no Reino Unido.[4] Em 9 de agosto, a FIDE anunciou Riga, capital da Letônia, como o novo local.[5] Devido a um aumento nos casos de COVID-19, a Letônia entrou em um bloqueio a partir de 21 de outubro, mas a FIDE anunciou que os torneios Grand Swiss estavam isentos desse bloqueio e prosseguiriam conforme o programado.[6]

As 11 rodadas foram disputadas de 27 de outubro a 7 de novembro, com um dia de descanso em 2 de novembro. O dia 25 de outubro foi marcado como o dia das "Chegadas", com a cerimônia de abertura em 26 de outubro e a cerimônia de encerramento em 8 de novembro. Os jogos começam às 14h, horário local.[b][7] Isso corresponde às 11:00 UTC de 27 a 30 de outubro e 12:00 UTC de 31 de outubro em diante.[8]

Qualificadores 
Originalmente, 114 jogadores deveriam ser convidados:[1]

100 classificados por classificação: os 100 melhores pela média das 12 listas de classificação de 1º de julho de 2020 a 1º de junho de 2021;

1 lugar para a Campeã Mundial Feminina de Xadrez, Ju Wenjun;

4 lugares, um nomeado por cada um dos quatro presidentes continentais da FIDE;

4 indicações do presidente da FIDE;

5 nomeações do organizador, incluindo 2 nomeados locais e 1 qualificador online.

Em agosto de 2021, foi anunciada uma lista de 100 qualificados por classificação, mais 20 reservas.[9] Vários jogadores recusaram convites, incluindo 12 dos 20 melhores classificados: Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi (jogando o Campeonato Mundial de Xadrez 2021); Teimour Radjabov, Sergey Karjakin e Jan-Krzysztof Duda (já qualificados para os Candidatos); Wang Hao (aposentado); e Ding Liren, Wesley So, Anish Giri, Leinier Domínguez, Viswanathan Anand e Veselin Topalov. Em setembro de 2021, 114 jogadores foram anunciados jogando.[10]

Na semana anterior ao torneio, vários jogadores desistiram devido a preocupações com a pandemia de COVID-19 na Letônia. Isso incluiu 5 das 10 principais sementes: Alexander Grischuk, Richárd Rapport, Shakhriyar Mamedyarov, Hikaru Nakamura, Vidit Gujrathi;[11][12][13][14][15], bem como Lê Quang Liêm, Salem Saleh, Bassem Amin , Gadir Guseinov, Arkadij Naiditsch, Étienne Bacrot, Maxime Lagarde, Sandro Mareco, Alexander Motylev, Ilya Smirin, Aravindh Chithambaram and Robert Hess.

A lista inicial de 108 participantes[16] é apresentada abaixo.

Resultados 
A tabela a seguir lista todos os participantes, com os resultados das 11 rodadas. Eles são classificados de acordo com os resultados, levando em consideração os tie-breaks. Nikita Vitiugov, Yuriy Kryvoruchko e Nils Grandelius estão empatados em 23º lugar, pois marcaram o mesmo em todos os tie-breaks. [17]

Notação: "1 (W 102)" indica uma vitória (1 ponto) com peças brancas (W) contra o jogador de classificação 102 (David Paravyan). O primeiro desempate (chamado BC1) é a pontuação Buchholz Cut 1, que foi suficiente para determinar as eliminatórias.

Fonte: <Regulations for the FIDE Chess.com Grand Swiss Tournament 2021, FIDE>